Västmanlands este un județ sau län din Suedia.

Geografie 
Teritoriul acestei unități administrative reprezintă 1,5% din suprafața Suediei. 
Reședința sa este orașul Västerås. Acesta se învecinează cu județele Södermanland, Örebro, Gävleborg, Dalarna și Uppsala.
Judetul are, de asemenea, o porțiune de țărm spre Mälaren (al treilea cel mai mare lac din Suedia).

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Populație 
Locuitorii din Västmanlands län însumează 2,9% din totalul populației Suediei.

Blazonul 
Județul Västmanlanda a moștenit blazonul din vechea provincie Västmanland. Atunci când blazonul apare cu o coroană regală, aceasta face referire la Consiliul de administrație județean.

Administrație 
Västmanlands län este compus din următoarele comune:

Referințe 

Län în Suedia